Saint-Trivier ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Ain:
 Saint-Trivier-de-Courtes
 Saint-Trivier-sur-Moignans